__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__

Химе́ра: () — в греческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом дракона. Также может означать:

 Химера (архитектура) — скульптура на крыше здания в готическом архитектурном стиле.

Наука 
 Химера (биология) — сконструированная путём слияния клетка или организм, генетически неоднородный.
 Химера (палеонтология) — никогда не существовавший организм, ошибочно реконструированный на основе остатков организмов разных родов (видов).
 Химера (этнология) — способ взаимодействия этносов.
 Химеры — второе название отряда химерообразных (Chimaeriformes).
 Химеры () — род хрящевых рыб из отряда химерообразных.
 Дракула химера () — вид травянистых растений семейства Орхидные.
 Австралийская химера () — вид хрящевых рыб из отряда химерообразных.
 Заступорылые химеры () — род хрящевых рыб из отряда химерообразных.

Музыка 
 Химера (группа) — петербургская рок-группа, существовавшая в 1990—1997 годах.
 ХимерА (группа) — московская индастриал-хеви-метал группа, созданная в 2002 году.

Музыкальные альбомы и песни 

 Химера (альбом «Арии») — восьмой студийный альбом группы «Ария».
 Химера — песня группы «Ария» с одноимённого альбома.
 Химера (альбом группы «Химера») — дебютный студийный альбом группы «Химера».
 Химера — песня группы «Химера» с одноимённого альбома.
 Химера (альбом группы «Мельница») — седьмой студийный альбом группы «Мельница».
 Chimera (альбом Mayhem) — третий студийный альбом блэк-металлической группы Mayhem.
 Chimera — песня группы Mayhem с одноимённого альбома.

Географические названия 
 Химера (город) — древнегреческая колония на северном побережье Сицилии.
  — горящая гора в Турции, с факелами естественного подземного газа.

Составные названия 
 Химера-де-Либар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия.

Кинематограф 
  () — французский фильм 1989 года.
 Химера () — американский фильм 2009 года Винченцо Натали.
 Hemera — короткометражный фильм 2015 года.
 «Химера» — российский телесериал 2022 года.
 Химера () — 16-й эпизод 7-го сезона телесериала «Секретные материалы».

Другое 
 Chimera — название нескольких разных программ, работающих с гипертекстом, одна из которых была переименована в Camino.
 «Chimera» — система искусственного интеллекта, разработанная компанией Thirdeye Systems при поддержке отдела разработки вооружений в министерстве обороны (МАПАТ) Израиля
 Chimera (журнал) — польский литературно-художественный журнал (1901—1907).
 (623) Химера — астероид в поясе астероидов.
 Химеры — стихотворение Бальмонта.
 Chimera - послевоенный проект британского среднего танка, не был построен.
 Химера - мутант из игры S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.

Примечания